Безугловка — название населённых пунктов на Украине:
 Безугловка — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Безугловка — село в Згуровской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Безугловка — село в Нежинском районе Черниговской области.
 Безугловка — село в Сновском районе Черниговской области.

См. также 
 Великая Безугловка
 Безуглов